Валлах — еврейская фамилия, на идише означающая румын, валах. 

Известные носители:
 Валлах, Йоханан (род. 1945) — израильский футболист.
 Валлах, Меер-Генох Моисеевич (Максим Максимович Литвинов; 1876—1951) — революционер, советскй дипломат.
 Валлах, Отто (1847—1931) — немецкий (прусский) химик, Нобелевский лауреат.

В англоязычных странах фамилия имеет звучание Уоллак:
 Уоллак, Джоэл (род. 1940) — американский ветеринар, натуропат.
 Уоллак, Илай (1915—2014) — американский актёр.

Топонимы:
 Валлах  — кратер на видимой стороне Луны.